relativo o appartenente al gruppo etnico degli Ilocani
Lingua ilocana